Эпо́-Безю́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Шато-Тьерри. Округ коммуны — Шато-Тьерри.

Код INSEE коммуны — 02279.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 588 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 395 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 297 были экономически активными, 98 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 77,8 %). Из 297 активных жителей работали 265 человек (144 мужчины и 121 женщина), безработных было 32 (13 мужчин и 19 женщин). Среди 98 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 30 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Эпо-Безю

Коммуны департамента Эна